CCN steht als Abkürzung für:

 Cancel Culture Nightmare, ein Musikalbum der Rapper Fler und Bass Sultan Hengzt
 Carlo Cokxxx Nutten, ein Musikalbum der Rapper Bushido und Fler
 CCN Cycling Team, ein Radsportteam aus Laos, siehe Black Inc Cycling Team
 Cement chemist notation, die zementchemische Notation
 Cerebrocorticalnekrose, eine Gehirnerkrankung bei Wiederkäuern, siehe Zerebrokortikalnekrose
 Cloud condensation nucleus, Kondensationskern von Wolken
 CC:N – Comedy Central News, satirische Nachrichtensendung auf Comedy Central (Deutschland und Austria)
 Chinese Commercial News, Zeitschrift
 Common Communication Network, eine transeuropäische Verwaltungssoftware, siehe CCN/CSI
 Communauté du Chemin Neuf, eine christliche Lebensgemeinschaft, siehe Chemin Neuf

 Congress Center Nürnberg, das ehemalige Messezentrum in Nürnberg, siehe Messe Nürnberg
 Council of Churches in Namibia, siehe Namibischer Kirchenrat
 Cyclomatic Complexity Number, Softwaremetrik für zyklomatische Komplexität von Sourcecode, vgl. McCabe-Metrik

Abkürzung